Притыкинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Притыкинская волость — в составе Оханского уезда Пермской губернии.
 Притыкинская волость — в составе Яранского уезда Вятской губернии.